Финале Мађарског купа 2014. је одлучило о победнику Мађарског купа 2013/14., 74. сезоне мађарског премијерног фудбалског купа. Утакмица је одиграна 25. маја 2014. године а учесници финалне утакмице су били ФК Ујпешт и ФК Диошђер ВТК. Утакмица је одиграна на стадиону Ференц Пушкаш пред 22.000 гледалаца.

Утакмица је завршена нерешеним резултатом 1 : 1 головима Роберта Литаушког и Патрика Баче у регуларном времену, па су уследили продужеци и једанаестерци. Нико из Ујпеште није погрешио, међутим Вилијам Роша Алвес и Сенад Хусић из екипе из Мишколца су промашили своје пенале, па је Ујпешт по девети пут у својој историји освојило пехар.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница савеза 
 Званична страна купа 
 Страница ференцвароша 

2014
Фудбал у 2014.
ФК Диошђер ВТК
ФК Ујпешт
Спорт у Будимпешти